Саба Гвелесиани (груз. საბა გველესიანი; 9 июня 1996, Тбилиси, Грузия) — грузинский баскетболист, выступает за баскетбольный клуб «Киев», играет на позиции тяжёлый форвард.

Карьера 

В возрасте 9 лет начал играть в Тбилисском баскетбольном клубе «Мартве-2». С 2008 года по 2010 год играл в Тбилисском баскетбольном клубе «Имеди».

В 2010 году уехал в США, где и получил большой опыт в спорте в профессиональном баскетбольном клубе «Денвер Наггетс». После возвращения с США в Грузию в 2011 году начал играть в Тбилисском баскетбольном клубе «Хундай».

В 2012 году уезжает в Болгарию в город Софию, где проходит баскетбольный колледж. В 2013 году подписывает контракт с Киевским баскетбольным клубом «Будивельник», а с 2014 года играет за Киевский баскетбольный клуб «Киев».

Семья 
 Супруга - Теона Гвелесиани, студентка Тбилисского государственного медицинского университета.
 Отец - Беглар Гвелесиани.
 Мать - Кето Цагареишвили.
 Брат - Иосеб Гвелесиани (28.02.1991 года рождения).

Ссылки 
 
 Саба Гвелесиани - видео
 Саба Гвелесиани - видео-2
 Техника броска мяча - видео
 Официальная страница баскетбольного клуба «Киев»

Баскетболисты Грузии
Игроки БК «Киев»